Кучмий:
 Кучмий, Владимир Михайлович (1948—2009) — советский и российский спортивный журналист.
 Кучмий, Николай Сергеевич (род. 1992) — украинский борец греко-римского стиля.